O Coletivo Jovem de Meio Ambiente (CJ) foi criado no ano de 2003, durante um processo de mobilização em prol da Educação Ambiental: Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente (CNIJMA), realizada pelo Ministério do Meio Ambiente - MMA e Ministério da Educação - MEC. 

Neste processo os jovens foram co-responsáveis pela organização de todo processo de conferência nos estados, seguindo o princípio “jovem educa jovem”, ou seja jovens contribuindo no engajamento de outros jovens.

Os CJs permanecem em atividade até hoje. Atualmente participam do Programa Vamos Cuidar do Brasil com as Escolas - MEC (com Vida), fazem parte das COEs (Comissões Organizadoras Estaduais), responsáveis por organizar a Conferência Infanto-Juvenil nos seus estados, realizam ações próprias de mobilização e estão articulados na Rede da Juventude pelo Meio Ambiente e Sustentabilidade.

Referência Bibliográfica
Construção Coletiva – Vários Autores

Ligações externas
 Conferência Infanto Juvenil
  Coletivo Jovem de Meio Ambiente de Goias
 Coletivo Jovem de Minas Gerais
  Coletivo Jovem de Meio Ambiente do Rio de Janeiro

Sociedade